Curium (96Cm) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním vyrobeným izotopem byl v roce 1944 242Cm.

Je známo 22 izotopů tohoto prvku, nejstabilnější jsou 247Cm (poločas přeměny 1,56×107 let), 248Cm (3,48×105 let), 245Cm (8 423 let), 250Cm (8 300 let) a 246Cm (4 706 let). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 30 let, většina pod 3 hodiny. Také byly popsáno 4 jaderné izomery tohoto prvku.

Seznam izotopů

Reference 

Curium
Curium